Dynastar — французский производитель лыж и сопутствующей экипировки. По состоянию на 2012 год, входит как подразделение в группу Rossignol, однако имеет свой завод лыж и поддерживает собственную линейку продуктов. Использует в качестве штатных общие для всей группы Rossignol крепления LOOK. Бренд для ботинок - Lange, тоже из числа брендов Rossignol. Бренд для лыжных палок - Kerma. Основное производство лыж в Салланш, Франция.

Фирма основана в 1963 году. Изначально называлась Les Plastiques Synthétiques и выпускала лыжи Starflex. Новое название возникло в 1964 году после начала сотрудничества с Dynamic как смешение названий Starflex и Dynamic. Объединённая в 1964 компания получала название Dynastar. Компания была впервые приобретена Rossignol в 1967 году.

Лыжи Dynastar используют такие знаменитые лыжники, как Жюльен Лизеру и Элена Фанкини. Марка присутствует в рейтинге FIS, составляемому для производителей экипировки по результатам выступления поддерживаемых ими лыжников на Кубке Мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Dynastar

Производители лыж и лыжной экипировки